Myzostoma tuberculosum är en ringmaskart som beskrevs av Semper 1859. Myzostoma tuberculosum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tuberculosum